A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 16. és 19. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 51,55 másodperc, míg a B-szint 52,35 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 16-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő három futamát augusztus 17-én tartották. A futamok első két helyezettje, valamint a két leggyorsabb időt teljesítő jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 19-én futották.

Források 

N00400